Казанчи — село в Бакалинському районі Башкортостану Росії
 Казанчи — назва села Дивне Сімферопольського району Автономної Республіки Крим України до 1948 року